P42 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 42, een papyrusrol van het Nieuwe Testament